Синтия Луиза «Синди» Браун (; род. 16 марта 1965 года в Портленде, Орегон) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Она была распределена на драфте расширения ВНБА под общим первым номером в команду «Детройт Шок». Играла на позиции тяжёлого форварда и центровой.

Ранние годы 
Синтия Браун родилась 16 марта 1965 года в городе Портленд (штат Орегон), училась там же в средней школе Грант, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com 
 Профайл на сайте justsportsstats.com 
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com 
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com 
 Профайл Спортивного зала славы Лонг-Бич Стэйт на сайте longbeachstate.com

Выпускники Средней школы Гранта (Портленд, Орегон)
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки ЖБК «Анкона»
Игроки ЖБК «Фаэнца»
Игроки ЖБК «Элицур» Холон
Игроки «Сиэтл Рейн»
Игроки «Детройт Шок»
Баскетболистки «Юта Старз»